Lady Gabriella Marina Alexandra Ophelia Kingston (nacida Windsor; Londres, Inglaterra, 23 de abril de 1981), también conocida como Ella Windsor, es una escritora y cantante británica. Es hija del príncipe y la princesa Miguel de Kent, y por lo tanto bisnieta por vía paterna del rey Jorge V del Reino Unido y María de Teck. Gabriella está emparentada con la casa de Windsor. Sus abuelos maternos son el barón Günther Hubertus von Reibnitz y la condesa Anna Maria Szapáry de Muraszombath y Szapár. Gabriella ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico.

Primeros años y educación 
Lady Gabriella nació en el Hospital de St. Mary's en Paddington, Londres, Inglaterra y tiene un hermano mayor, lord Frederick Windsor. Lady Gabriella fue educada en Godstowe y en Downe House School en Cold Ash, Berkshire. En mayo de 2004, lady Gabriella se graduó de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, con una licenciatura en Literatura Comparada y Estudios Hispánicos. En 2012, obtuvo un MPhil en antropología social por el Linacre College de Oxford.

Carrera 
Lady Gabriella escribe para la revista The London Magazine, entre otras.

Es miembro del panel ejecutivo de Playing for Change Foundation, una organización sin ánimo de lucro que promueve la educación musical y artística. Además, ha llevado a cabo proyectos en Latinoamérica, incluyendo enseñar inglés en Río de Janeiro y trabajar en eventos de música en Buenos Aires.

En agosto de 2020 lanzó, a través de Spotify y iTunes, las canciones "Out of Blue" y "Bam Bam", destinadas a recaudar fondos para la organización. Las canciones están inspiradas en la bossa nova brasileña.

Matrimonio 
Su compromiso con el financiero Thomas Kingston fue anunciado por el Palacio de Buckingham en septiembre de 2018. Thomas Kingston y Lady Gabriella se habían comprometido en la Isla de Sark un mes antes. La boda tuvo lugar el 18 de mayo de 2019 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor; la misma en la que antes se habían casado otros miembros de la familia real como el  conde y la condesa de Wessex, el príncipe de Gales y la duquesa de cornualles, el duque y la duquesa de Sussex y la princesa Eugenia y Jack Brooksbank.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Personas de Londres
Alumnado de la Universidad Brown
Gabriela
Mujeres periodistas de Reino Unido
Nobles de Reino Unido